Макракен има више значења:
 Округ Макракен (Кентаки)
 Макракен (Канзас)